Alms House steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Alms House (Massachusetts), Ort in Massachusetts
 Alms House Ditch, Fluss in Delaware
 Alms House Run, Fluss in Pennsylvania

Siehe auch:
 Almshouse